10-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 17 по 24 августа 1986 года в трёх городах Болгарии (Софии, Пернике, Пазарджике) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул в 10-й раз подряд выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 Болгария — команда страны-организатора;
 СССР, Италия, Чехословакия, ГДР, Нидерланды — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1984;
 Венгрия, Греция, Польша, Румыния, ФРГ, Югославия — по результатам квалификации.

Квалификация 
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла в мае 1986 года. Были разыграны 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Болгария (команда страны-организатора), СССР, Италия, Чехословакия, ГДР, Нидерланды (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

По результатам отборочного турнира путёвки в финальную стадию чемпионата выиграли Венгрия, Греция, Польша, Румыния, ФРГ, Югославия.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 3 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. В финальной группе команды играли с учётом матчей между собой на предварительной стадии. 

По такой же системе итоговые 7—12-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап 
София, Перник, Пазарджик.

Группа А 

17 августа
 СССР — Румыния 3:0 (15:7, 15:7, 15:4); ГДР — Венгрия 3:1 (6:15, 15:8, 15:6, 15:7).

18 августа
 ГДР — Румыния 3:1 (10:15, 18:16, 17:15, 17:15); СССР — Венгрия 3:0 (17:15, 15:0, 15:5).

19 августа
 Румыния — Венгрия 3:0 (15:9, 15:5, 15:2); СССР — ГДР 3:0 (15:3, 15:12, 15:11).

Группа В 

17 августа
 Польша — Нидерланды 3:2 (15:12, 15:6, 9:15, 8:15, 15:11); ФРГ — Италия 3:1 (15:9, 15:10, 10:15, 15:9).

18 августа
 Польша — Италия 3:1 (17:15, 11:15, 15:11, 15:12); ФРГ — Нидерланды 3:0 (18:16, 15:9, 15:7).

19 августа
 ФРГ — Польша 3:2 (15:8, 8:15, 15:8, 14:16, 15:4); Италия — Нидерланды 3:2 (15:8, 9:15, 15:9, 11:15, 15:9).

Группа С 

17 августа
 Чехословакия — Югославия 3:2 (16:14, 8:15, 7:15, 15:11, 15:10); Болгария — Греция 3:0 (15:3, 15:1, 15:5).

18 августа
 Болгария — Югославия 3:0 (15:3, 15:4, 15:6); Чехословакия — Греция 3:1 (15:5, 11:15, 15:5, 15:13).

19 августа
 Югославия — Греция 3:0 (15:8, 15:8, 15:10); Болгария — Чехословакия 3:1 (15:11, 15:13, 10:15, 15:11).

Классификационный раунд за 7—12 места 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Перник

21 августа
 Венгрия — Югославия 3:1 (16:14, 14:16, 15:8, 15:9); Румыния — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:12, 15:3); Италия — Греция 3:1 (15:9, 13:15, 15:8, 15:3).

22 августа
 Италия — Югославия 3:1 (11:15, 15:10, 15:6, 15:5); Румыния — Греция 3:0; Нидерланды — Венгрия 3:2 (15:10, 8:15, 15:4, 9:15, 15:12).

23 августа
 Румыния — Югославия 3:0 (15:8, 15:4, 15:1); Нидерланды — Греция 3:2 (15:11, 12:15, 12:15, 15:7, 15:9); Венгрия — Италия 3:0 (15:5, 15:8, 15:8).

24 августа
 Нидерланды — Югославия 3:0 (15:10, 15:9, 15:3); Венгрия — Греция 3:1 (16:14, 11:15, 15:9, 15:7); Румыния — Италия 3:0 (15:10, 15:13, 15:5).

Финальный этап 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

София

21 августа
 ГДР — Чехословакия 3:1 (15:10, 15:6, 11:15, 15:9); СССР — ФРГ 3:0 (15:1, 15:5, 15:6); Болгария — Польша 3:0 (15:9, 15:9, 16:14).

22 августа
 СССР — Чехословакия 3:0 (15:6, 15:5, 15:7); ГДР — Польша 3:0 (15:8, 15:8, 15:6); Болгария — ФРГ 3:0 (15:6, 15:8, 15:4).

23 августа
 Чехословакия — Польша 3:1 (15:5, 14:16, 15:12, 15:9); СССР — Болгария 3:1 (15:3, 13:15, 15:10, 15:2); ГДР — ФРГ 3:2 (15:7, 11:15, 11:15, 15:7, 15:9).

24 августа
 ГДР — Болгария 3:2 (13:15, 9:15, 15:12, 15:12, 15:0); СССР — Польша 3:0 (15:7, 15:6, 15:7); Чехословакия — ФРГ 3:0.

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: Е.Белова, Елена Ким, Мария Копылова, Наталья Козлова, Светлана Кривулько, Яна Лопатина, К.Пархоменко, Ирина Смирнова, И.Строганова, Елена Шабовта, Л.Швецова, Жанна Эзеросе. Главный тренер — Валерий Клигер.

  ГДР.

  Болгария.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1986
1986 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Болгарии